Agaristé (en grec ancien ) est le nom de deux femmes de l'Antiquité grecque :
 Agaristé, fille de Clisthène (tyran de Sicyone), épouse de Mégaclès l'Ancien ;
 Agaristé, fille d'Hippocrate et petite-fille de la précédente, mère de Périclès.